Рево Михайло Васильович — мікробіолог. Дійсний член Української академії сільськогосподарських наук.
 Рево () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже,  провінція Тренто.